Евро-6 — экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах.

Изначально предполагалось, что данный стандарт экологических норм вступит в силу в Европе 31 декабря 2013 года, но впоследствии его введение было отложено на 2015 год.

По своим требованиям Евро-6 близок к действующему с 2010 года экологическому стандарту EPA10 в США и японскому Post NLT. Новый европейский стандарт облегчит согласованную разработку будущих единых норм.

Согласно нормам Евро-6, выбросы углекислого газа новыми легковыми автомобилями должны составлять не более 130 граммов на километр пути.

В таблице ниже приведены предыдущие экологические стандарты для легковых автомобилей в сравнении с Евро-6 (в единицах г/км):

Также существует система нормирования качества автомобильного топлива, в соответствии с которой выделяют экологические классы топлива. На текущий момент на территории ЕАЭС регламентирован выпуск топлива классов Евро-3, Евро-4 и Евро-5. Требования к выпускаемым классам топлива устанавливаются техническим регламентом. Нормативные значения характеристик топлива экологического класса Евро-6 на данный момент не разработаны.

Если сравнить Евро-5 и Евро-6  для различных типов автомобилей, можно увидеть любопытную особенность. Евро-6 практически не меняет нормативы для бензиновых двигателей. Дизели, наоборот, попали под серьезнейший удар из-за оксидов азота, вырабатываемых ими в большом объеме.

Ожидается принятия Euro-7 в 2025 году.

Примечания 

6